Bergknappensiedlung bezeichnet:

 Knappensiedlung, eine Siedlung für Bergleute, siehe auch Zechenkolonie 
 Bergknappensiedlung Puchberg, eine ehemalige Knappensiedlung in Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Bergknappensiedlung (Gemeinde Höflein an der Hohen Wand),  Siedlung in der Gemeinde Höflein an der Hohen Wand in Niederösterreich